«Береги свою косынку, Татьяна» () — чёрно-белый фильм 1994 года финского режиссёра Аки Каурисмяки в жанре роуд-муви.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Финляндии 1960-х годов. Два приятеля, Валто («маменькин сынок», занимающийся на дому пошивом на швейной машинке платьев для кукол, при этом всегда и везде пьющий кофе) и Рейно (автомеханик, постоянно пьющий водку — «»), отправляются в поездку по Финляндии на автомобиле «Волга» (который принадлежит Валто и ремонт которого только что закончил Рейно). По дороге они встречают двух подруг из СССР — Татьяну из Эстонии и Клавдию из Алма-Аты, которые едут домой. Языковой барьер несколько затрудняет общение, но самое главное — молодые люди совершенно теряются в присутствии новых знакомых. В конце концов они все четвером уплывают в Таллин — и обратно в Финляндию возвращается только один из приятелей…

Анализ 
Фильм построен по принципу двойственности, которую критик Джуди Блох считает характерной для всего творчества Аки Каурисмяки и которая, по его мнению, своими корнями уходит в двойственность Финляндии — «самой американизированной скандинавской страны, но обладающей русской душой».

Двойственность первого уровня в фильме связана с лежащим на поверхности разделением главных героев фильма на мужчин и женщин — и, соответственно, с разделением на Финляндию и СССР. Двойственность второго уровня связана с различиями финнов, представителями которых в данном случае выступают Рейно и Валто. У Рейно, к тому же, наблюдается и своя внутренняя двойственность: он почти всегда молчит, но иногда его «прорывает», как в эпизоде с рассказом про Лапландию, и он говорит не переставая. Двойственность «прорывается» в конце фильма и у Валто, когда он вдруг въезжает на своей машине в стеклянную витрину бара…

В ролях 
 Кати Оутинен — Татьяна
 Кирси Тюккюляйнен — Клавдия
 Матти Пеллонпяя — Рейно
 Мато Валтонен — Валто
 Элина Сало — портье в гостинице
 Ирма Юннилайнен — мать Валто
 Вейкко Лави — Вепа
 Пертти Хусу — Пепе
 Виктор Вассел — водитель автобуса

Саундтреки 
 The Renegades — «If I Had Someone To Dream Of»
 Вейкко Туоми — «Sabina»
 The Blazers — «Old Scars»
 Виктор Вассел — «Kun kylmä on»
 The Renegades — «Hold Me Close»
 The Regals — «Think It Over»
 The Renegades — «Bad Bad Baby»
 Хелена Силтала — «Etkö uskalla mua rakastaa»
 Вейкко Лави и Пертти Хусу — «Tanssi, Anjuska»
 The Esquires — «Muista minua»
 Пётр Ильич Чайковский — «Симфония № 6»
 The Renegades — «I’ve Been Unkind»
 The Renegades — «Girls Girls Girls»
 Георг Отс — «Mustanmeren valssi»
 Хенри Теел — «Köyhä laulaja»

Награды 
В 1995 году фильм стал лауреатом премии Jussi (главной кинематографической премии Финляндии) в двух номинациях — «лучший фильм» и «операторская работа» (Тимо Салминен).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чёрно-белые фильмы Германии
Кинокомедии Финляндии
Кинокомедии Германии
Кинокомедии 1994 года
Чёрно-белые фильмы Финляндии
Фильмы Финляндии 1994 года
Лауреаты премии «Юсси»